Schloss Schönburg steht für:
Schloss Schönburg (Pocking), Bayern
 Schloss Schönburg (Rhein), Schönburg (Rhein)
 Schlösschen Schönburg, Hofgeismar
Siehe auch:
 Schloss Schönberg
 Burg Schönburg